Calhoun County er navnet på flere counties i USA opkaldt efter vicepræsident John C. Calhoun:

 Calhoun County, Alabama
 Calhoun County, Arkansas
 Calhoun County, Florida
 Calhoun County, Georgia
 Calhoun County, Illinois
 Calhoun County, Iowa
 Calhoun County, Michigan
 Calhoun County, Mississippi
 Calhoun County, South Carolina
 Calhoun County, Texas
 Calhoun County, West Virginia

Se også 
 USS Calhoun County (LST-519)

References